Pochette (franc. kieszonka) − instrument muzyczny, mały, wąski chordofon z grupy smyczkowych używany w czasach baroku i rokoka.

Budowa 
Niewielki instrument; podstrunnica jest względnie długa w stosunku do całego instrumentu, tak aby zachować gamę melodyjności pochette; miała 3 - 4 struny w stroju skrzypcowym lub wyższym.

Historia 
Używany przez metrów tańca, którzy nosili go w kieszeni i przygrywali podczas wyuczania tańców, podając rytm i melodię, na ówczesnych dworach monarszych i szlacheckich. Wielu skrzypków w XVIII w. używało pochette ze względu na ich poręczność.

Bibliografia 
 

Chordofony smyczkowe
Instrumenty barokowe